Karppinen:
 Klaes Karppinen (1907, Iisalmi  1992, Iisalmi), un fondeur finlandais
 Pertti (Johannes) Karppinen (* 1953, Vehmaa) (* 1953), un rameur finlandais
 Timo Karppinen (* 1967), orienteur finlandais
 Mika ("Gas" Kristian) Karppinen, pseudonyme: Gas Lipstick (* 1971, Eskilstuna), finnois/suédois batteur pour groupe de rock
 Veikko Karppinen (* 1986), joueurs de hockey sur glace finlandais

Patronyme finnois